

Localidades

La Viña (departamento) - na província de Salta
La Viña (Salta)

Desambiguações de topônimos